Колонија лос Саусес има више значења:

 Колонија лос Саусес (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Колонија лос Саусес (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику